Весе́ловка () — село на Украине, находится в Тепликском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0523781601. Население по переписи 2001 года составляет 1011 человек. Почтовый индекс — 23850. Телефонный код — 4353.
Занимает площадь 0,414 км².

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Высший Ташлык переименовано в Костюковку.

Адрес местного совета 
23850, Винницкая область, Теплицкий р-н, с. Веселовка, ул. Ленина

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Тепликского района